Die Baltische Straße ist ein Meeresarm von in geologischer Zeit wechselnder Lage und war zeitweise abgeschnürt. 

Während des jüngeren Juras und der Kreidezeit verband die Baltische Straße die mittel- mit den osteuropäischen Meere.

Siehe auch: Baltikum

Meerenge in Europa
Baltikum Baltische Straße
Baltikum